Потолов — фамилия; имеет женскую форму Потолова.
 Потолов, Иван Яковлевич (1815—1887) — российский архитектор.
 Потолов, Сергей Иванович (1934—2015) — советский и российский историк, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН.